Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Glynis Coles.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janet Fallis et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Brisbane
Tennis en Australie en 1972
Tennis en novembre 1972
Tennis en décembre 1972